

Patronyme 

 Arthur Briggs (1901-1991), musicien américain de jazz.
 Asa Briggs (1921-2016), historien britannique spécialiste de l'époque victorienne.
 Benjamin Briggs (1835-1872?), capitaine du Mary Celeste.
 Bishop Briggs (née en 1992), auteure-compositrice-interprète britannique.
 Charles Frederick Briggs (1804-1877), journaliste et auteur américain.
  (1951-), musicien et réalisateur artistique australien.
 Derek Briggs (né en 1950), paléontologue irlandais.
 Graham Briggs (né en 1983), coureur cycliste britannique.
 H. Briggs (18?-19?), joueur de tennis britannique, vainqueur de la première édition du tournoi de Roland-Garros en 1891.
 Henry Briggs (1556-1630), mathématicien anglais.
 John Briggs (1930-2020), homme politique californien.
 Katherine Cook Briggs (1897-1980), co-inventeur du test de personnalité Myers-Briggs Type Indicator.
 Katharine Mary Briggs (1898-1980), écrivain britannique.
 Karen Briggs (née en 1963), judokate britannique.
 Matt Briggs (1883-1962), acteur américain.
 Patricia Briggs (née en 1965), écrivaine américaine.
 Raymond Briggs (1934-2022), écrivain et dessinateur britannique.
 Stephen Briggs (né en 1951), acteur de théâtre britannique.

Toponyme 
 Briggs, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Voir aussi 
 Briggs, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.
 Myers Briggs Type Indicator, un test psychologique.
 Méthode de Briggs, un dosage colorimétrique permettant de déterminer la concentration en phosphore.
 La Vie secrète d'Edgar Briggs, une série télévisée britannique.

Homonymie de patronyme